El término terciaria puede referirse a:

la planta Scutellaria galericulata; o
las plumas terciarias de las aves.